26. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 29–30 sierpnia 1953 w szwajcarskim mieście Lugano. Były to piąte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1923, 1929, 1936 i 1946). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata.

Kalendarium zawodów

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1953 w kolarstwie
1953 w Europie
Kolarstwo w Szwajcarii
Sport w Lugano